Las siglas MIA pueden referirse a:

Organizaciones
 Macedonian Information Agency, la Agencia de información de Macedonia.
 Malaysian Institute of Accountants, el Instituto de Contadores de Malasia.
 Marxists Internet Archive, el Archivo Marxista de Internet, una colección de textos de autores marxistas bajo licencia de Creative Commons.
 Messianic Israel Alliance, la Alianza Mesiánica Israelí.
 Migration Institute of Australia, el Instituto de Migraciones de Australia.
 Minneapolis Institute of Arts, el Instituto de Artes de Mineápolis, Minnesota.
 Montgomery Improvement Association, una organización social, liderada originalmente por Martin Luther King, Jr. y Edgar Nixon, que tenía por finalidad mejorar las condiciones de segregación racial en Alabama.
 Mutual Improvement Association, una sociedad de ayuda mutua de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Aeropuertos
 Aeropuerto Internacional de Miami, código IATA del aeropuerto de Miami;
 Malta International Airport, acrónimo del Aeropuerto Internacional de Malta;
 Manila International Airport, acrónimo del Aeropuerto Internacional de Manila.

Música

Artistas
 M.I.A., la artista británica de origen tamil Mathangi "Maya" Arulpragasam;
 M.I.A., una banda estadounidense de punk rock formada en 1981;
 MIA., un grupo alemán de pop rock;
 MIA (Músicos Independientes Asociados), una cooperativa musical argentina fundada por Lito Vitale y Liliana Vitale, que funcionó entre 1975 y 1982.

Canciones
 M.I.A. de la banda 7 Year Bitch en el álbum ¡Viva Zapata!;
 M.I.A. de la banda Avenged Sevenfold en el álbum City of Evil;
 M.I.A. de la banda Foo Fighters en el álbum There Is Nothing Left to Lose;
 M.I.A., canción de M.I.A. en el álbum Arular;
 Listed M.I.A. de la banda Rancid en el álbum ...And Out Come the Wolves.
 Mía del cantante Bad Bunny junto al rapero Drake en el álbum X 100pre.
 Mía de la cantante Paulina Rubio en el álbum de Pau-latina.

Otros usos
 Mia, página de desambiguación.
 Desaparecido en combate, por las siglas de su denominación en inglés (Missing In Action);
 MIA, es un apodo común para el estado de Miami, en Estados Unidos;
 Magnetic immunoassay, inmunoensayo magnético, un tipo de ensayo bioquímico;
 Master of International Affairs, el grado de máster en Asuntos Internacionales;
 Medically indigent adult, persona adulta que en Estados Unidos carece de cobertura médica
 Misfits In Action, una agrupación de luchadores profesionales de la World Championship Wrestling (WCW);
 Murrumbidgee Irrigation Area, Área de Irrigación de Murrumbidgee, en Nueva Gales del Sur;
 Missing in Action un juego tipo arcade.